Deux châteaux, en France, portent le nom de château de Pujols :
 Le château de Pujols-sur-Ciron, dans la commune de Pujols-sur-Ciron, dans le département de la Gironde,
 Le château de Pujols dans la commune d'Argelès-sur-Mer, dans le département des Pyrénées-Orientales.

Pujols